Meurant est un patronyme pouvant désigner : 
 Casimir Meurant (1747 ou 1748 - ?), sculpteur d'ornements français
 Victorine Meurent (1844-1927), parfois écrit Meurant, artiste-peintre française ;
 René Meurant (1905-1977), poète et ethnographe belge ;
 Serge Meurant (1946-2021), poète belge de langue française ;
 Georges Meurant (1948), peintre et essayiste belge ;
 Samuel Meurant (1972), joueur français de baseball.

Patronyme belge